Comarcas da província de Lérida, Catalunha, Espanha
Urgel — com capital em Tàrrega
Alto Urgel — com capital em La Seu d'Urgell
Pla d'Urgell — com capital em Mollerussa

Outros usos
La Seu d'Urgell — cidade catalã no passado chamada Urgel
Estação Urgel — do Metro de Madrid
Estação Urgell — do Metro de Barcelona

Ver também
Condado de Urgel — entidade política existente entre os séculos VIII e XV cuja capital era La Seu d'Urgell 
Diocese de Urgel — com sede em La Seu d'Urgell

Desambiguações de topônimos